Peter Poulsen er et navn, som bæres af flere:

 Peter Poulsen (skuespiller) – er en dansk skuespiller født 1905
 Peter Poulsen (forfatter) – er en dansk forfatter født 1940
 Peter Poulsen (fodboldspiller) – er en dansk pokalfighter 1979